Gustav Adolf Meklenburský (26. února 1633, Güstrow – 6. října 1695, Güstrow) byl od roku 1636 posledním vládcem Maklenburska-Güstrow a v letech 1636 až 1648 luteránským administrátorem a diecézním knížetem z Ratzeburgu.

Život 
Gustav Adolf se narodil ve vévodském sídle v Güstrow jako nejmladší syn vévody Jana Albrechta II. a jeho třetí manželky Eleonory Marie, dcery Kristiána I. Anhaltsko-Bernburského.

Když jeho otec v roce 1636 zemřel, byl Gustav nezletilý, a tak se stal regentem vévodství nejdříve jeho strýc Adolf Fridrich I. Meklenbursko-Zvěřínský. Proti tomu se tvrdě postavila Gustavova matka. V roce 1654 dosáhl Gustav v jednadvaceti letech plnoletosti a oženil se s o dva roky starší Magdalenou Sibylou, dcerou vévody Fridricha III. Holštýnsko-Gottorpského. Z jednačtyřicetiletého manželství se narodilo jedenáct potomků:

 Jan Meklenburský (2. prosince 1655 – 6. února 1660)
 Eleonora Meklenburská (1. června 1657 – 24. února 1672)
 Marie Meklenburská (19. června 1659 – 6. února 1701), ⚭ 1684 Adolf Fridrich II. Meklenbursko-Střelický (19. října 1658 – 12. května 1708), vévoda meklenbursko-střelický
 Magdaléna Meklenburská (5. července 1660 – 19. února 1702)
 Žofie Meklenburská (21. června 1662 – 1. června 1738), ⚭ 1700 Kristián Oldřich I. Württemberský (9. dubna 1652 – 5. dubna 1704),
 Kristýna Meklenburská (14. srpna 1663 – 3. srpna 1749), ⚭ 1683 Ludvík Kristián Stolbersko-Gedernský (1652–1710)
 Karel Meklenburský (18. listopadu 1664 – 15. března 1688), ⚭ 1687 Marie Amálie Braniborská (26. listopadu 1670 – 17. listopadu 1739)
 Hedvika Meklenburská (12. ledna 1666 – 9. srpna 1735), ⚭ 1686 August Sasko-Mersebursko-Zörbiský (15. února 1655 – 27. března 1715)
 Luisa Meklenburská (28. srpna 1667 – 15. března 1721), ⚭ 1695 Frederik IV. Dánský (11. října 1671 – 12. října 1730), král dánský a norský od roku 1699 až do své smrti
 Alžběta Meklenburská (3. září 1668 – 25. srpna 1738), ⚭ 1692 Jindřich Sasko-Merseburský (2. září 1661 – 28. července 1738)
 Augusta Meklenburská (27. prosince 1674 – 19. května 1756)

Smrt jediného přeživšího syna, dědičného prince Karla v roce 1688 ve věku 23 let, způsobila v Meklenbursku-Güstrow následnickou krizi. Gustavova dcera Marie se provdala za Adolfa Fridricha II. Meklenburského, který si po tchánově smrti nárokoval güstrowské dědictví, proti vládnoucímu meklenbursko-zvěřínskému vévodovi však nemohl zvítězit. Mladší dcera Luisa se v roce 1695 za dánského korunního prince Frederika, budoucího krále Frederika IV., a v roce 1699 se stala dánskou královnou.

Gustav Adolf zemřel 6. října 1695 ve věku 62 let v Güstrow.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 26. února
Narození v roce 1633
Úmrtí 6. října
Úmrtí v roce 1695
Dynastie Meklenburských
Muži